Серга́чский район — административно-территориальное образование (район) в Нижегородской области России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует Сергачский муниципальный округ (с 2004 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — город Сергач.

География 
Район расположен в юго-восточной части Нижегородской области в лесостепной зоне, в правобережье реки Волги. Граничит с Краснооктябрьским, Гагинским, Княгининским, Спасским и Пильнинским и Бутурлинским районами (муниципальными округами). 

Климат умеренно континентальный, влажный, с умеренно суровой и снежной зимой и тёплым летом. Среднегодовое количество осадков выпадает в пределах 450—500 миллиметров. Часто бывают весенне-летние засухи, суховеи. Среднегодовая температура воздуха +3,6 °C.

Площадь района составляет 1243,76 км².

История

Предыстория 
Заселение территории Сергачского района началось в конце неолита. В XIV—XV веках данная местность становится юго-восточной границей Нижегородского княжества. Вероятно, в окрестностях будущего Сергача произошла в 1377 году Пьянская битва.

Первое документальное упоминание о Сергаче относится к 1649 году в наказе боярина Бориса Ивановича Морозова (воспитателя царя Алексея Михайловича). Царь подарил своему «дядьке»-свояку обширные земли к юго-востоку от Нижнего Новгорода. Так деревня Сергач становится собственностью Морозова. Он развивает кипучую деятельность, приказывая повсюду открывать поташные заводы. С этого времени Сергач становится селом, центром поташного производства в России, занимавшего важное место в экономике государства. В то время Сергачская округа принадлежала Алатырскому уезду.

В ходе петровской реформы административно-территориального деления Сергач вместе с Алатырским уездом оказался в составе Алатырской провинции Нижегородской губернии.

В 1779 году по указу Екатерины II село стало уездным городом, а в 1781 году у него появился герб с изображением чёрного медведя, означающий, « что того рода зверей в лесах довольно». Сергачский уезд занимал изначально территорию современных Сергачского, Гагинского и Краснооктябрьского районов. Часть территории современного района входила в состав соседних Васильского и Княгининского уездов.

В пореформенный период на территории современного района формируются Андинская, Богородская, Грибановская, Еделеевская, Ключевская, Пожарская, Семеновская, Староберезовская, Толбинская и Яновская волости Сергачского уезда, а также Андреевская, Воскресенская, Мигинская и Сосновская волости Васильского уезда, и Камкинская волость Княгининского уезда.

Советский период 
После Октябрьской революции происходят изменения в АТД данной местности. Вместо сельских обществ формируются сельсоветы, а волости укрупняются. К 1923 году вместо 14 прежних волостей создаются четыре укрупнённых: Лопатинская, Сергачская, Сосновская и Уразовская волости. Все они входили в Сергачский уезд.

Сергачский район образован к 10 июля 1929 года из Сергачской и частей Крутецкой, Лопатинской и Сосновской волостей Сергачского уезда. После упразднения Сергачского уезда, с 15 июля 1929 по сентябрь 1930 года входил в состав Арзамасского округа, затем подчинялся напрямую краевому исполкому (с 1936 года — областному).

В состав района изначально вошли 20 сельсоветов: Акузовский, Андинский, Андреевский, Ачкинский, Воргонихский, Воскресенский, Ивановский, Кладбищенский, Ключевский, Кузьминский, Лопатинский, Мигинский, Пожарский, Сергачский, Сосновский, Староберезовский, Толбинский, Усовский, Шеменевский и Яновский.

6 августа 1930 года в состав района вошёл Сергач, ранее имевший статус города окружного подчинения.

В январе 1935 года из части селений Ключевского сельсовета создан Мокромайданский сельсовет.

В ноябре 1944 года Ивановский сельсовет передан в состав Княгининского района.

18 июля 1952 года посёлок ж/д станции Сергачский (Сергачский сельсовет) преобразован в рабочий посёлок.

1 августа 1952 года Кузьминский сельсовет переименован в Богородский, а 7 августа р/п Сергачский вошёл в состав Сергача.

7 января 1954 года Сергачский район был передан из Горьковской во вновь созданную Арзамасскую область.

В июне 1954 года были упразднены 9 сельсоветов: Андинский (село Анда в Андреевский с/с), Акузовский (селения в Староберезовский с/с), Воргонихский (селения в Ачкинский с/с), Мигинский (селения в Сосновский с/с), Мокромайданский (селения в Ключевский с/с), Пожарский (село Пожары в Сергачский с/с), Усовский (селения в Воскресенский с/с), Шеменевский (селения в Воскресенский с/с) и Яновский (селения в Лопатинеский с/с).

23 апреля 1957 года, в связи с упразднением Арзамасской области, Сергачский район вновь вошёл в состав Горьковской области.

15 июня 1957 года восстановлен Андинский сельсовет.

12 сентября 1960 года упразднён Сергачский сельсовет. Деревни Кожино, Кучино и Скочиха вошли в состав Сергача, село Пожарки передано в Кладбищенский сельсовет, а деревня Мостовка и посёлок Тарталей подчинены Сергачскому горсовету.

16 октября 1961 года Кладбищенский сельсовет переименован в Гусевский (в связи с переименованием села Кладбище в Гусево).

4 марта 1963 года Воскресенский и Староберезовский сельсоветы переданы в Пильнинский район.

В апреле 1963 года в рамках хрущевской административной реформы на базе Сергачского района создан укрупненный Сергачский сельский район с подчинением сельскому облисполкому. В его состав вошли Крутецкий сельсовет Бутурлинского района, Покровский сельсовет Княгининского района, 9 сельсоветов Краснооктябрьского района (Большерыбушкинский, Ендовищенский, Камкинский, Ключищенский, Кочко-Пожарский, Семеновский, Уразовский, Шубинский и Чембилеевский), 6 сельсоветов Салганского района (Александровский, Васильевский, Кечасовский, Китовский, Родионовский и Салганский) и 3 сельсовета Спасского района (Базловский, Спасский и Татарскомаклаковский). Сергачский горсовет вышел из состава района, и был подчинен промышленному облисполкому.

4 марта 1964 года Большерыбушкинский сельсовет передан Пильнинскому району, а Александровский, Васильевский, Китовский, Родионовский, Салганский и Чембилеевский сельсоветы — Сеченовскому району. А 16 марта того же года из Лысковского района были переданы Русскомаклаковский и Шишковердский сельсоветы.

14 апреля 1964 года восстановлен Акузовский сельсовет, а Шишковердский переименован в Возрожденский.

В самом начале 1965 года административная реформа была отменена. Крутецкий сельсовет был передан в Бутурлинский район; Возрожденский и Покровский с/с — в Княгининский район; Ендовищенский, Ключищенский, Семеновский и Уразовский — в Краснооктябрьский район; а Базловский, Русскомаклаковский, Спасский и Татарскомаклаковский в Спасский район. Сергачский горсовет и Воскресенский сельсовет вновь включены в состав района.

25 января 1965 года восстановлен Яновский сельсовет.

22 апреля 1968 года упразднены Гусевский и Ключевский сельсоветы. Сёла Гусево и Ключева включены в черту Сергача. Село Пожарки Гусевского сельсовета образовало Пожарский сельсовет, а селения Ключевского сельсовета образовали Мокромамайданский сельсовет.

После 1979 года из части Лопатинского образован Пицинский сельсовет.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Сергач) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав населения
Район многонациональный, тем не менее преобладают русские — 84,8 % от общей численности. Представители других коренных народов образуют достаточно большие группы с высокой долей в общей численности населения района. Татары проживают в 7 сёлах и составляют 11,6 % численности, мордва-эрзяне проживают в 5 сёлах (Акузово, Вязовка, Зимняки, Новая Берёзовка, Старая Берёзовка) и деревне Каменке и составляют 3,8 % от общей численности населения района. Татары Сергачского района являются основным этническим компонентом финских татар.

Административно-муниципальное устройство 
В Сергачский район, в рамках административно-территориального устройства области, входят 11 административно-территориальных образований, в том числе 1 город районного значения и 10 сельсоветов.

Первоначально на территории Сергачского района к 2004 году выделялись 1 город районного значения и 17 сельсоветов. В рамках организации местного самоуправления в 2004—2009 гг. в существовавший в этот период Сергачский муниципальный район входили соответственно 18 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 17 сельских поселений. В 2009 году были упразднены сельсоветы: Воскресенский и Сосновский сельсоветы (селения в Андреевский сельсовет), Акузовский сельсовет (селения в Ачкинский сельсовет), Андинский сельсовет (селения в Богородский сельсовет), Пицинский и Яновский сельсоветы (селения в Лопатинский сельсовет), Мокро-Майданский сельсовет (селения в Толбинский сельсовет).  Законом от 4 мая 2022 года Сергачский муниципальный район и все входившие в его состав поселения были упразднены и объединены в Сергачский муниципальный округ.

Населённые пункты 
В Сергачском районе 65 населённых пунктов, в том числе город и 64 сельских населённых пункта.

Экономика

Промышленность 
На территории района работает 7 предприятий, в основном в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Самым крупным из них является ОАО «Нижегородсахар», основной производитель сахара в Нижегородской области.
 ПО «Сергачский хлеб» — хлебобулочные изделия.
 ОАО «Типография» — полиграфическая продукция.
 ОАО «Феникс» — халаты, костюмы, куртки, рукавицы.
 ООО «Промторг» — костюм зимний, костюм летний, куртка утеплённая рабочая, куртка сотрудника МВД, а также рукавицы.
 Ветсанутильзавод — мясо-костная мука.
 ООО «Сергачский электромеханический завод».

Сельское хозяйство 
В Сергачском районе 32 сельскохозяйственных предприятия различной формы собственности. Основные направления производства: мясомолочное, выращивание зерна и сахарной свёклы.

Транспорт и связь 
По территории Сергачского района проходят Горьковская железная дорога и автомобильная магистраль Работки — Порецкое. Районный центр связан с областным центром и столицей РФ автомобильной и железной дорогами. Расстояние до города Нижний Новгорода по железной дороге 240 километров, по шоссе — 160 километров. Сергач — крупная железнодорожная станция, находящаяся на магистрали, которая связывает центр России с Уралом. Между населёнными пунктами района действует автобусное сообщение. Протяжённость дорог с твёрдым покрытием в районе составляет 319,5 километра.

Культура и образование 
В районе насчитывается 20 дошкольных образовательных учреждений, 19 средних школ, 8 начальных школ, 8 основных школ, 1 вечерняя (сменная) школа, 1 детская музыкальная школа, 1 детская художественная школа и ПУ № 96.

В районе насчитывается 17 домов культуры, 14 клубов, 1 кинотеатр, детская районная библиотека и центральная районная библиотека с 22 филиалами.

В Сергаче находится краеведческий музей имени В. А. Громова.

Лечебные учреждения 
В районе работают центральная районная больница, городская поликлиника, детская консультация, женская консультация, стоматологическая поликлиника, 3 участковые больницы, врачебная амбулатория, 25 фельдшерских пунктов.

Примечания

Ссылки